UDO puede referirse a:

UDO es la Universidad de Oriente en Venezuela; o
UDO como Ultra Density Optical, se ha lanzado como sustituto de los discos magnético-ópticos.